La LEN Euro Cup 2014-2015 est la quatrième édition sous ce nom de la seconde coupe d’Europe des clubs de water-polo masculin ; la vingtième-troisième en tenant compte des précédents Trophées LEN masculins. Y participent les clubs qui se sont qualifiés via leur championnat national.

Elle est organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) du  au , date du match retour de la finale.

Vue d'ensemble

Participants

Tour de qualification 
Vingt et une équipes prendront part au tour de qualification. Ils sont placés dans quatre groupes : un de six et trois de cinq équipes. Les matchs sont joués entre le  et le . Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale 

 * : équipe jouant à domicile

2014-2015
Water-polo en 2014
Water-polo en 2015
water-polo M2